Новоегорьевский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Егорьевском районе Алтайского края России. Административный центр — село Новоегорьевское.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 5855 человек, в том числе 2738 мужчин и 3117 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 5719 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 4 населённых пункта:
 село Новоегорьевское,
 посёлок Новосоветский,
 посёлок Речка-Кормиха,
 посёлок Сибирь.

Примечания 

Сельские поселения Алтайского края
Муниципальные образования Егорьевского района (Алтайский край)